Ätran peut désigner :
 Ätran, un fleuve de la Suède
 Ätran, une localité du comté de Halland en Suède

Homonymie de toponyme